het gedeelte van het dierenrijk dat alleen uit vogels bestaat, de vogelwereld
 Vogelpark Avifauna